Szondi ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold Szondi (1893–1986), ungarisch-schweizerischer Mediziner und Psychologe
 Peter Szondi (1929–1971), deutscher Literaturwissenschaftler, Kritiker, Übersetzer und Essayist ungarischer Herkunft

Siehe auch:
 Szondi-Test, ein Testverfahren zur Triebstruktur-Diagnose 
 Sondi